Boccardo ist der Familienname folgender Personen:

 Delia Boccardo (* 1948), italienische Schauspielerin
 Gabriella Boccardo (* 1946), italienische Schauspielerin
 Gerolamo Boccardo (1829–1904), italienischer Nationalökonom und Politiker
 Jean-Pierre Boccardo (1942–2019), französischer Leichtathlet
 Renato Boccardo (* 1952), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Spoleto-Norcia
 Waldir Boccardo (Waldir Geraldo Boccardo; 1936–2018), brasilianischer Basketballspieler